Os Paquinolofídeos (Pachynolophidae Pavlow, 1888, sensu Cuesta, 1994) foram uma família de perissodátilos primitivos, considerados ora como Equoidea ora como Tapiroidea. Já foram considerados parte dos Palaeotheriidae.

Taxonomia da família Pachynolophidae Pavlow, 1888
Lophiotherium Gervais, 1849
Lophiotherium cervulum Gervais, 1849Propachynolophus Lemoine, 1891Propachynolophus gaudryiPropachynolophus maldaniPropalaeotheriumPropalaeotherium argentonicumPropalaeotherium hassiacum Haupt, 1925 - Eoceno Médio, Luteciano (MP 11), Messel, AlemanhaPropalaeotherium helveticumPropalaeotherium isselanumPropalaeotherium messelensePropalaeotherium parvulum (Laurillard, 1849) - Eoceno Médio, Luteciano (MP 11), Messel, Alemanha
Subfamília Pachynolophinae
Gênero Pachynolophus Pomel, 1847Pachynolophus zambranensis Badiola et alii, 2005 - Eoceno Superior (MP 18), Zambrana, EspanhaPachynolophus duvali Pomel, 1847 - Eoceno Médio (MP 12-13), Pass e Nanterre (Paris, Ilha-de-França)e Jumencourt (Aisne, Picardia), França.Pachynolophus livinierensis Savage, Russell & Louis, 1965 - Eoceno Médio (MP 15), La Livinière, Languedoc, França.Pachynolophus garimondi Remy, 1967 - Eoceno Superior (MP 17), Fons 1, Gard, FrançaPachynolophus lavocati Remy, 1972 - Eoceno Superior (MP 20?), Fosforitos de Quercy, Mermelein,FrançaPachynolophus boixedatensis Crusafont & Remy, 1970 - Eoceno Inferior-Médio, Ypresiano (MP 10), Espanha
Pachynolophus cesserasicus Gervais, 1849 - Eoceno Médio (MP 15), Cesseras e La Livinière, Languedoc, França.
Pachynolophus? molipontensis Checa, 1997 - Eoceno Médio (MP 10-11), Molí del Pont, Cuenca del Ebro, Espanha
Pachynolophus? cayluxi Filhol, 1888 - Eoceno Superior (MP18-20), Caylux, Fosforitos de Quercy, França.
Pachynolophus? bretovensis Remy, 1988 - Eoceno Médio-Superior (MP 16), Bartoniano, Bretou, França
Pachynolophus? hookeri (Godinot et alii, 1987) - Eoceno Inferior (MP 10), Palette, França.
Gênero Paranchilophus Casanovas e Santafé, 1989
Paranchilophus lusitanicus
Paranchilophus remyi
G^nero Anchilophus Gervais, 1852
Anchilophus gaudini Pictet and Humbert 1869 - Eoceno Superior, Bartoniano,
Anchilophus desmaresti
Anchilophus dumasi

Badiola, A., Pereda-Suberbiola, X. & Cuesta, M.A. (2005). Una nueva especie de Pachynolophus (Mammalia, Perissodactyla) de Zambrana (Álava, Región Vasco-Cantábrica). Análisis filogenético de Pachynolophus y primera cita en el Eoceno superior de la Península Ibérica. Geobios 38 (2005) 1–16

Perissodáctilos